Владимир Иванович Кирюшкин (10 января 1921, с. Давыдовка, Саратовская губерния — 5 июля 2001, г. Заречный) — русский советский писатель и драматург, член Союза журналистов и Союза писателей СССР (1958).

Биография 
После окончания школы в 1940 году был приглашен на работу в колышлейскую районную газету «Социалистический путь». Работал литсотрудником, ответственным секретарём, а в годы Великой Отечественной войны редактором газеты.

В 1955 году окончил Литературный институт им. А. М. Горького.

Затем —  районной газеты «Ленинец» в с. Лопатино (1955–1956 гг.) и районной газеты «Opганизатор» в г. Тамала Пензенской области.

В 1951—1955 г. редактировал областную комсомольскую газету «Молодой ленинец». В 1958 году В. И. Кирюшкин был направлен на должность директора Пензенской студии телевидения, где проработал около десяти лет.

С 1970 по 1981 г. заведовал отделом культуры областной газеты «Пензенская правда».

Творчество 
Первые книги Владимира Кирюшкина были написаны для детей
 «Толя Пирожков», (1952);
 «В ночном», (1953);
 «Белое озеро», (1958).

Автор прозаических произведений
 Сыновья, (1957);
 Мачеха, (1959);
 По весне, (сборник рассказов, 1980) и другие.

В. Кирюшкин — автор пьес
 «А он, мятежный…» (1964);
 «Родное крыльцо»;
 «Три дня в августе»;
 «Черные силы мятутся»;
 «Три дня в августе» («Свадьба в Ромашовке»);
 «В мятежный год»;
 «Утро на всю жизнь»;
 «Прасолы».
Пьесы Кирюшкина шли на сцене Пензенского областного театра драмы им. А. В. Луначарского, показывались Пензенской студией телевидения.

Награды 
 Медаль «За трудовую доблесть».

Примечания

Литература 
 Пензенская энциклопедия / Гл. ред. К. Д. Вишневский. — Пенза; М.: М-во культуры Пензенской области : Большая Российская энциклопедия.

Выпускники Литературного института имени А. М. Горького
Члены Союза журналистов СССР
Члены Союза писателей СССР
Детские писатели СССР